Slava Koulikov (né le  à Iekaterinbourg en URSS) est un joueur professionnel anglais et ukrainien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière avec les Kingston Hawks où il y joue trois saisons avant de se joindre aux Hull Stingrays en 1999-2000. La saison suivante, il évolue en Ukraine pour le HK Berkout Kiev. Il ne joue qu'une saison dans son pays d'origine. Il joue quelques saisons de plus dans la BNL avant de se joindre aux Chelmsford Chieftains de EPIHL.

Il retourne ensuite avec les Stingrays et suit la progression du club vers la ligue élite du Royaume-Uni. En 2009-2010, il passe aux mains des Slough Jets avec lesquels il remporte le championnat de la ligue.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 ||Kingston Jets ||ENL ||14 ||35 ||18 ||53 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1996-1997 ||Kingston Hawks ||BNL ||15 ||6 ||8 ||14 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Kingston Hawks ||BNL ||40 ||34 ||34 ||68 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Kingston Hawks ||BNL ||8 ||1 ||5 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Hull Thunder ||BNL ||31 ||21 ||25 ||46 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2000-2001 ||HK Berkout Kiev ||VEHL ||28 ||11 ||15 ||26 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Dundee Stars ||BNL ||42 ||12 ||11 ||23 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 ||Solihull Kings ||BNL ||36 ||8 ||17 ||25 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Hull Stingrays ||BNL ||34 ||18 ||15 ||33 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||Chelmsford Chieftains ||EPIHL ||1 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Hull Stingrays ||BNL ||36 ||14 ||20 ||34 ||28 ||10 ||3 ||1 ||4 ||2
|- 
|2005-2006 ||Hull Stingrays ||EPIHL ||38 ||15 ||28 ||43 ||42 ||6 ||2 ||4 ||6 ||4
|-
|2006-2007 ||Hull Stingrays ||EIHL ||51 ||8 ||21 ||29 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2007-2008 ||Basingstoke Bison ||EIHL ||16 ||1 ||3 ||4 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|Hull Stingrays ||EIHL ||22 ||2 ||8 ||10 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Hull Stingrays ||EIHL ||35 ||8 ||20 ||28 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||Slough Jets ||EPIHL ||40 ||21 ||32 ||53 ||12 ||4 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2009-2010 ||Hull Stingrays ||EIHL ||8 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Slough Jets ||EPIHL ||51 ||23 ||58 ||81 ||34 ||2 ||0 ||3 ||3 ||0
|-
|2011-2012 || Manchester Phoenix || EPIHL || 46 || 16 || 43 || 59 || 24 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2012-2013 || Slough Jets || EPIHL || 47 || 13 || 42 || 55 || 49 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|rowspan="2"| 2013-2014 || Slough Jets || EPIHL || 26 || 6 || 21 || 27 || 18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Peterborough Phantoms || EPIHL || 25 || 4 || 14 || 18 || 37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Peterborough Phantoms || EPIHL || 41 || 8 || 29 || 37 || 12 || 4 || 1 || 2 || 3 || 0

Notes et références 

Naissance en juillet 1978
Naissance à Sverdlovsk
Joueur anglais de hockey sur glace
Joueur ukrainien de hockey sur glace
Joueur britannique de hockey sur glace
Joueur des Hull Stingrays
Joueur du Basingstoke Bison
Joueur des Dundee Stars
Joueur des Manchester Phoenix
Joueur des Peterborough Phantoms
Attaquant de hockey sur glace
Entraîneur ukrainien de hockey sur glace
Entraîneur britannique de hockey sur glace